Teia de aranha — conjunto de fios construídos por uma aranha
 Teia cósmica
 Teia (filha de Urano) — titânide na mitologia grega
 Teia (rei) — rei dos ostrogodos

Outros usos
 The Spider's Web — seriado estadunidense de 1938
 Spider's Web — peça de teatro de 1954
 ''Spider's Web: A Pig's Tale — coletânea de contos de Agatha Christie

Ver também 
 Tela
 Web

Desambiguação